Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier III, se dispute du 11 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Fusai, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Laura Garrone.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Varsovie
Sport en Pologne en 1995
Tennis en septembre 1995